Nicolas Maranda (né à Auckland, Nouvelle-Zélande le ) est un auteur-compositeur-interprète, musicien et réalisateur de disques canadien basé à Montréal. Son style de composition est éclectique, mélangeant les genres et incorporant des éléments acoustiques, électriques et électroniques. Ses compositions sont parues sur disque, dans des séries télévisées et des longs métrages. Ses réalisations ont touché à beaucoup de styles de musique, de la house au tango et du rock à la musique arabe. Il y a joué de multiples instruments: diverses guitares, basses, claviers et percussions, ainsi que des instruments plus exotiques tels que le oud et le didgeridoo. Il a fait des centaines de spectacles au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, à Haïti, et dans des régions plus exotiques telles que le Pôle Nord et les jungles du Timor oriental.

Les premières années  

Nicolas est le deuxième fils des anthropologues Pierre Maranda et Elli Köngäs-Maranda. Il passa sa première année parmi la tribu des Réré dans la lagune Lau de Malaita, aux Îles Salomon. Il est encore considéré comme un membre de la tribu. Sa famille déménagea ensuite à Paris puis s’établit à Vancouver, en Colombie-Britannique, où il commença à jouer du piano à l’âge de quatre ans. La famille déménagea ensuite à Québec, où il commença à jouer de la guitare. Essentiellement autodidacte, il ajoutera par la suite d’autres instruments à son répertoire.

Ces années furent ponctuées par de nombreux voyages autour du monde qui marquèrent à jamais sa vision.

Années 1980 et 1990 
À Québec, Nicolas fonda le groupe BoYcuT qui obtint un succès local. Alors que Nicolas avait seize ans, le groupe déménagea à Montréal. En parallèle, Nicolas entreprit des études en réalisation de disques et techniques de son. Le groupe fit du bruit, devenant finaliste au concours L'Empire des futures stars et obtenant des passages à la radio et la télévision. Ils firent des spectacles au Canada et en Europe.

Nicolas composait de plus en plus seul et finit par quitter le groupe. Après un séjour de quelques mois à Londres, il retourna à Québec travailler en studio avec l’ex-DJ Daniel Coulombe. Ils réalisèrent différents projets ensemble, dont le remix Des Fleurs pour Salinger pour le groupe français Indochine, qui fut un succès planétaire. Le duo s’affaira ensuite à façonner le premier album de Nicolas, Deux, qui parut en 1991 et le ramena à Montréal. C’était le premier album à paraître sur l’étiquette de disques Tacca. Il incluait plusieurs titres qui ont fait les palmarès au Québec et en France, incluant Fleur du mal, Blanche comme la nuit et Douce. Plusieurs critiques le classèrent parmi les meilleurs albums de l’année, dont Claude Rajotte. Nicolas et l’album furent mis en nomination au gala de l’ADISQ 1992. Le vidéoclip de Fleur du mal remporta le prix du « Meilleur vidéoclip indépendant » au VidéoGala 1992 de MusiquePlus.  Ses autres vidéos eurent un impact similaire et furent aussi mis en nomination pour des prix. Il fit des spectacles au Canada et en France. Toutefois, des conflits avec la compagnie de disque sur la marche à suivre pour l’enregistrement du deuxième album mirent le projet à l’arrêt.

Simultanément, Nicolas composait avec Pascale Coulombe, sa partenaire et choriste de l’époque. Ils enregistrèrent un album qui devait paraître en son nom à elle, mais comme c’était une collaboration, ils le lancèrent sous le nom « Coma » (jeu de mots avec leurs noms de famille).

L’album fut influent et les vidéos se démarquèrent, celui de Carmen remportant le trophée de « Meilleur Vidéo Francophone » aux MuchMusic Video Awards de 1997. Leurs autres vidéos Une Araignée au plafond et Cosmos furent aussi mis en nomination.

Maranda et Coulombe s’impliquèrent aussi dans les concepts de vidéoclips d’autres artistes, tel Daniel Bélanger.

En 1998 ils passèrent quelques mois à Los Angeles où ils coécrivirent la chanson Lost Between Las Vegas and Mars avec Guy Thomas. La chanson fut placée dans le documentaire primé Au-delà du ring. Ils retournèrent au Canada pour faire une tournée de spectacles pour les Forces Canadiennes qui les mena au Pôle Nord.

D’autres tournées similaires suivirent en Égypte, Israël, Australie et au Timor oriental. Au tournant du millénaire, ils décidèrent de continuer leurs routes séparément.

Les années 2000 
Nicolas se mit à réaliser des disques en rafale pour Richard Petit, Lynda Thalie, Andrée Watters et Intakto. Il contribua également des paroles, de la musique et des arrangements à la plupart de ceux-ci. Andrée Watters (deux fois) et Intakto remportèrent le Félix du « Meilleur Album » dans leurs catégories respectives au Gala de l’ADISQ. Il composa également pour des jeux vidéo, notamment des chansons pour Le Livre de la jungle d’Ubisoft/ Disney, ce qui le ramena à Los Angeles. Au début de la décennie il fit aussi une série de remixes avec le groupe House Les Couch Potatoes, pour Petit, Thalie, Coulombe, Dubmatique, et Mitsou. Il devint membre du groupe en spectacle, jouant à différentes premières du Cirque du Soleil au Canada et à l’étranger. Pendant cette période il étudia l’art dramatique avec Warren Robertson.

De 2002 à 2007 il se mit à composer pour le petit écran. Il remporta un Prix Gémeaux en 2007 pour sa contribution à la série culte Minuit, le soir. Il signa aussi la musique d’Au nom de la loi et du Petit monde de Laura Cadieux. Il reçut des mises en nomination aux Gémeaux pour la musique de chacune de ces séries. Pendant cette période Il conçut et réalisa aussi le vidéoclip de la chanson La Valse des hypocrites de Mathieu Gaudet (chanson qu’il avait également réalisée).

À la fin 2007, il lança la musique de Minuit, le soir sur le web, par l’entremise d’un site web.  Un album de remix sera lancé en 2008, incluant des remixes par Carl Bastien, Beno, Thomas Carbou, Daniel Coulombe, Robert De La Gauthier, Jonathan (Eekkoo) Doyon, Flow, Samuel Laflamme and Samuel Girardin, Monsieur Seb, Pasquipaz et Raycord.

Il travaille présentement à la composition et l’enregistrement d’un album en anglais. Le travail débuta à Montréal et se poursuivit au Honduras et en Afrique du Sud avant de reprendre à Montréal. En Afrique du Sud Il enregistra un chœur Xhosa de dix-sept voix, le St-Raphael Catholic Church Choir, pour sa chanson We Are Free. À Montréal il travailla avec son idole de jeunesse Tony Levin et le joueur de tama de Youssou N’Dour, Assane Thiam.

Nicolas fut conférencier invité à différentes écoles et organisations. Il est plusieurs fois boursier du Conseil des Arts et Lettres du Québec. Il fut aussi président de jury aux Gémeaux et membre de jury pour Musicaction.

Discographie 
(Tous les titres font référence à des albums, sauf lorsqu’indiqué)

 2008
(à paraître), Nicolas Maranda, Minuit le soir - L'album double, Compositeur, arrangeur, chanteur, musicien
(à paraître), Arthur H (titre inconnu), Musicien
 2007
 Nicolas Maranda, Minuit le soir- l’album, Compositeur, auteur, chanteur, arrangeur, réalisateur, musicien, mixeur
 2006
 Intakto, Todavia, Coréalisateur, arrangeur, musicien and mixeur, Mis en nomination à l’ADSIQ (Meilleur Album- Musique du Monde)
 Lynda Thalie, Lynda Thalie, Réalisateur, arrangeur, compositeur et musicien, Mis en nomination à l’ADSIQ (Meilleur Album- Musique du Monde)
 2005
Arthur H, Adieu Tristesse, Musicien
 Andrée Watters, À Travers, Réalisateur, arrangeur, auteur-compositeur et musicien, Gagnant à l’ADSIQ (Meilleur Album- Rock)
 2004
 Mathieu Gaudet, Roadtrip, Réalisateur, arrangeur et musicien
 2003
 Andrée Watters, AW, Coréalisateur, arrangeur, auteur-compositeur, musicien et mixeur, Gagnant à l’ADSIQ (Meilleur Album- Rock)
 2002
 Intakto, Intakto, Réalisateur, arrangeur et musicien, Gagnant à l’ADSIQ (Meilleur Album- Musique du Monde), Mis en nomination aux Juno (Meilleur Album- Musique du Monde)
 Lynda Thalie, Sablier, Réalisateur, arrangeur, auteur-compositeur, musicien et mixeur
 2001
 Dubmatique, Ragga Dub (Remix), Coréalisateur, arrangeur, musicien et mixeur
 2000
 Richard Petit, Kiss and Run, Réalisateur, arrangeur, compositeur, musicien et mixeur
 1997
 Coma, Remix, Coréalisateur, auteur-compositeur, chanteur, arrangeur, musicien et mixeur
 1996
 Coma, Coma, Arrangeur, compositeur et musicien
 1991
 Nicolas, Deux, Auteur-compositeur, chanteur, arrangeur, coréalisateur, musicien, et comixeur, Mis en nomination à l’ADISQ (Meilleur Album- Rock, (Révélation de l’Année)
 1990
 Indochine, Des Fleurs pour Salinger (Remix), Coréalisateur, arrangeur et musicien

Notes et références 

Canadian Broadcasting Corporation – CBC Radio Show Program Logs. Show: Canada Live. Date:	2007/09/05 Time:	20:00:00

Liens externes 
 
 
 
 
 La musique de Minuit, le soir

Naissance à Auckland
Auteur-compositeur-interprète québécois
Compositeur québécois
Naissance en novembre 1967